Osoby o tym nazwisku:
 Birgitta Bengtsson – szwedzka żeglarka sportowa, olimpijka
 Eddy Bengtsson – szwedzki zapaśnik, olimpijczyk
 Ingemund Bengtsson – szwedzki polityk
 Ingmar Bengtsson – szwedzki muzykolog
 Per-Inge Bengtsson – szwedzki kajakarz, olimpijczyk
 Robin Bengtsson – szwedzki piosenkarz